Медвежанка — посёлок в составе Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области

География 
Располагается в чаще Илецко-Иковского бора в 33 км на северо-запад от города Кургана, в 38 км на северо-запад от районного центра — села Кетово

История 
История посёлка связана с больницей-лечебницей для душевнобольных.

1931 год — в Зауралье начало развиваться сельское здравоохранение. Именно в этот период построено большое количество больничных зданий в сельской местности.

Артефактами истории посёлка Медвежанка остаются надгробия местного кладбища: есть могилы ухоженные с крестами или пирамидками, огражденные, много могил с номерами вместо имён (способ захоронения больных без имён и фамилий)

В советское время посёлок имел школу и огород.

В 1991 году с закрытием больницы много больных перебралось жить на Иковку в качестве подсобной силы по хозяйству.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кетовского района